Municipio de Kennedy puede referirse a:

 Municipio de Kennedy (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Kennedy (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Kennedy (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.